Айзель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Айзель, Бернхард (род. 1981) — австрийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Айзель, Гюнтер (1901—1975) — австрийский композитор и педагог.
  (1929—2010) — немецкий художник.
  (род. 1955) — немецкий кларнетист и композитор.